Rivière aux Sables kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière aux Sables (vattendrag i Kanada, lat 46,28, long -72,68), Québec, 
 Rivière aux Sables (vattendrag i Kanada, lat 47,33, long -78,79), Québec, 
 Rivière aux Sables (vattendrag i Kanada, lat 49,38, long -70,51), Québec, 
 Rivière aux Sables (vattendrag i Kanada, lat 48,68, long -71,51), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar